Vita da vampiro - What We Do in the Shadows (What We Do in the Shadows) – film del 2014
What We Do in the Shadows – serie televisiva del 2019, spin-off dell'omonimo film